Jakobau bezeichnet

 Jakubany (Jakobau), Gemeinde im Okres Stará Ľubovňa, Slowakei
 Jakubov u Moravských Budějovic (Jakobau), Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
 Lesní Jakubov (Jakobau), Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien